Никлас Сведберг (; 4 сентября 1989, Соллентуна) — шведский хоккеист, вратарь.

Карьера 
29 мая 2012 года, «Бостон Брюинз» объявил о переходе голкипера Никласа Сведберга из шведского клуба «Брюнес ИФ». Сведберг дебютировал в АХЛ 19 октября 2012 года против Манчестер Монаркс. Также Никлас признавался лучшим голкипером сезона 2013/14 в АХЛ.

Сведберг дебютировал в НХЛ 2 января 2014 года в домашнем матче против «Нэшвилл Предаторз», проведя на площадке все 60 минут. Матч закончился победой "Мишек" со счетом 3:2.

10 мая 2015 года подписал однолетний контракт с клубом «Салават Юлаев» из КХЛ. 14 апреля 2016 года продлил контракт с уфимским клубом на два года.В сезоне 2015-2016 года КХЛ "Салават Юлаев" со Сведбергом  занял 3 место плей-офф КХЛ и забрал вместе с клубом бронзовые медали.

28 июня 2017 года покинул клуб «Салават Юлаев» по обоюдному согласию сторон.

1 июля 2017 года вратарь заключил двусторонний контракт с американским клубом «Миннесота Уайлд» сроком на один год. Зарплата  хоккеиста составит 700 тыс долларов на уровне НХЛ и 350 тыс долларов на уровне АХЛ.

Шлем 
Симпатия к "Крестному отцу" у Никласа оказалась такой большой, что каждый новый вратарский шлем не обходится без зловещего изображения главаря самой известной мафиозной семьи.

После перехода Никласа из Модо в Брюнэс, шлемы шведа стали гораздо красочней, не в последнюю роль благодаря черно-красно-жёлтым цветам его нового клуба. Первое появление Вито Корлеоне.

С такой могущественной духовной поддержкой на шлеме, Никлас творит чудеса в воротах.

В следующем году дизайн нового шлема Никласа немного изменился, появилось больше красно-желтых элементов фирменного стиля клуба, которые придают особый шарм.

Интересные факты 
 Никлас поклонник бессмертной криминальной киносаги об итальянской мафии - «Крестный отец». Что и отображает с завидной регулярностью на своих шлемах.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК МОДО
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Айова Уайлд»
Игроки ХК «Тимро»
Игроки ХК «Юргорден»